Bossche bol
Moorkop